Az 1995-1996-os Nemzeti Bajnokság I osztályát a Ferencváros nyerte a BVSC és az Újpest előtt, tehát mindegyik dobogós fővárosi csapat volt. A legnagyobb nézőszáma a Fradinak volt a Zalaegerszeget és a Debrecent megelőzve. Mivel a következő idénytől tizennyolc résztvevősre bővült a bajnokság, feljutott a III. Kerületi TVE és a Siófoki Bányász SE. Osztályozók után bent maradt a Győr, a Pécs, a Fehérvár és a Békéscsaba.

Osztályozók:
 Fehérvár '96 FC - Diósgyőri FC 2-1, 2-2 (hosszabbítás után, 15 000 szurkoló előtt).
 Győri ETO FC - MATÁV SC Sopron 2-0 , 1-2.
 Rákóczi-Kaposcukor FC - Békéscsabai Előre FC 0-0, 0-5.
 Tiszakécskei FC - Pécsi Mecsek FC 0-0, 0-0 (tizenegyesekkel 3-5).

Végeredmény 

 Pécsi MFC három pont levonás, jogosulatlan játékos szerepeltetése miatt.
 Videoton FC-Parmalat névváltozás Fehérvár '96 FC-re.

Bajnokcsapat Ferencvárosi Torna Club játékosai: ifj. Albert Flórián, Arany László, Babatunde Fatusi (nigériai), Hajdu Attila, Hrutka János, Jagodics Zoltán, Kecskés Zoltán, Keller József, Goran Kopunović (szerb), Zoran Kuntić (szerb), Szerhij Kuznyecov (ukrán), Lisztes Krisztián, Dejan Milovanović (szerb), Nagy Norbert, Nagy Zsolt, Ihor Nyicsenko, Nyilas Elek, Páling Zsolt, Schultz Levente, Simon Tibor, Szeiler József, Szűcs Mihály, Telek András, Vincze Gábor, Vincze Ottó, Zavadszky Gábor.

Edző: Novák Dezső

Kereszttáblázat

Díjak

A góllövőlista végeredménye

Nézőszám

Források 
 A magyar sport kézikönyve Sport Lap és Könyvkiadó 1960
 Mező Ferenc: Futball adattár 
 http://www.nemzetisport.hu
 Hungary - List of final tables (RSSSF)
 Az NB I-es szezonok átlagnézőszáma 1987-től 1999-ig 

Magyar elsőosztályú labdarúgó-bajnokságok
Magyar 1